Eagan steht als Ortsname für:

 Eagan, Stadt im US-Bundesstaat Minnesota

Eagan ist der Familienname folgender Personen:

 Daisy Eagan (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin
 Dennis Eagan (* 1926), britischer Hockeyspieler
 Edward Eagan (1897–1967), US-amerikanischer Boxer und Bobfahrer
 John J. Eagan (1872–1956), US-amerikanischer Politiker
 Kevin Eagan (* 1954), US-amerikanischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Egan